Джонс, Гэри ()
 Джонс, Гэри (род. 1958) — валлийский актёр и сценарист.
  — британский бульварный журналист.